Poecilotheria – rodzaj pająków z rodziny ptasznikowatych. Występuje w Indiach i na Sri Lance. Popularny w hodowlach. Obejmuje szybkie i silnie jadowite nadrzewne gatunki.

Gatunki 
Na podstawie rewizji Gabriela i innych, 2013:
 Poecilotheria fasciata Latreille, 1804
 Poecilotheria formosa Pocock, 1899
 Poecilotheria hanumavilasumica Smith, 2004
 Poecilotheria metallica Pocock, 1899
 Poecilotheria miranda Pocock, 1900
 Poecilotheria nallamalaiensis Rao et al., 2006
 Poecilotheria ornata Pocock, 1899
 Poecilotheria rajaei Nanayakkara, Kirk, Dayanada, Ganehiarachchi, Vishvanath & Kusuminda, 2012
 Poecilotheria regalis Pocock, 1899
 Poecilotheria rufilata Pocock, 1899
 Poecilotheria smithi Kirk, 1996
 Poecilotheria striata Pocock, 1895
 Poecilotheria subfusca Pocock, 1895
 Poecilotheria tigrinawesseli Smith, 2006
 Poecilotheria vittata Pocock, 1895

Przypisy 

Ptasznikowate
Pajęczaki hodowane w terrariach
Zwierzęta Azji